Гварнери () — семья итальянских скрипичных мастеров. Некоторые из них:
 Гварнери, Андреа (, 1622 или 1626—1698).
 Гварнери, Джузеппе (, 1698—1744), внук Андреа Гварнери, младший сын Джузеппе Джованни Баттиста Гварнери.
 Гварнери, Джузеппе Джованни Баттиста (1666—1739/1740), младший сын Андреа Гварнери.
 Гварнери, Пьетро (1695—1762), внук Андреа Гварнери, старший сын Джузеппе Джованни Баттиста Гварнери.
 Гварнери, Пьетро Джованни (1655—1720), старший сын Андреа Гварнери.